GKMD ist die Abkürzung für:

Gemeinschaft der Katholischen Männer Deutschlands, Dachverband der katholischen Männerarbeit in der Bundesrepublik
Giant Killer Media Design

GKMD